Яки́мченко — українське прізвище утворене від імені Яки́м за допомогою суфікса — ченко. Спочатку він означав: «маленький», «молода людина», «син». Тому Якимченко буквально означало «син Якима». Пізніше суфікс ченко втратив своє пряме значення і зберігся лише в прізвищах.

Відомі особи 
 Яки́мченко Олекса́ндр Гео́ргійович (1878—1929) — художник і гравер.

Топоніміка 
 Вулиця Якимченка — вулиця в Ніжині.

Див. також 
 Якименко
 Якимчук